La famille Houel de la Pommeraye est une famille noble, originaire de Normandie, éteinte  vers 1800.

Histoire

Origine 
On trouve la trace de cette famille  en Normandie, dans l'Eure, dès le début du  :

En 1345, Simon Houël achète la terre de la Pommeraye à Berville<ref name="Dictionnaire Eure">[https://books.google.fr/books?id=lGxUPGTttPAC&pg=PA356&dq=%22Simon+Hou%C3%ABl+acheta+en+1345%22&hl=fr&sa=X&ei=Vy3cVPC_NYOzoQSZuoDwDg&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Simon%20Hou%C3%ABl%20acheta%20en%201345%22&f=false Charpillon, Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure, 1868, page 356 à 357.]</ref>

Le dernier mâle de cette famille est Jacques Philippe Henry Houel de La Pommeraye né le  à Berville-sur-Mer, marié avec Émilie Jeanne Louise Geneviève Helie de Combray et mort en émigration avant 1800.

 Noblesse 
 Jean Houël est mis à la taille comme n'étant pas noble lors de la recherche de la noblesse de 1463.
 La famille Houel de La Pommeraye est maintenue noble en 1667 et 1671 sur preuves de 1555 .
 En 1657, le fief de Morainville est érigé en baronnie en faveur de Charles  Houel de la Pommeraye, seigneur de Morainville.

 Illustrations familiales 
 Thomas Houel est en 1424 un des défenseurs du Mont Saint-Michel contre les Anglais.
 Guillaume Houel, épouse Yvonne de Dreux, fille de François de Dreux, seigneur de Morainville (vivant en 1530), lointain descendant de Robert Ier de Dreux (1125-1188), fils de Louis VI le Gros, roi de France (François de Dreux en fit la déclaration lorsqu'il fut assigné en 1540 pour prouver sa noblesse devant les élus de Lisieux). Après la mort de Gilles de Dreux tué au siège de Rouen en 1562 et de Jean de Dreux blessé au siège de Verneuil en 1590, Guillaume Houel joignit à son fief de la Pommeraye la seigneurie de Morainville.
 Antoine Houel, est reçu chevalier de Malte le  .
 Charles Houel (-1756), chevalier, sieur de Berville et de la Pommeraye, est gouverneur et lieutenant pour le roi en la citadelle de Saint-Tropez.

 Armes Palé d'or et d'azur de six pièces.''.

Alliances 
Les principales alliances de cette famille sont : de Dreux (seigneurs de Morainville), de Tonnetot, de Tournebu, d'Esmé, Le Grix de Neuville, etc.

Notes et références

Bibliographie 

Famille noble française
Famille noble normande